Санта-Катерина () может означать:

 Санта-Катерина-Альбанезе — коммуна в Италии, в регионе Калабрия, в провинции Козенца
 Санта-Катерина-Виллармоза — коммуна в Италии, в регионе Сицилия, в провинции Кальтаниссетта
 Санта-Катерина-делло-Йонио — коммуна в Италии, в регионе Калабрия, в провинции Катандзаро
 Санта-Катерина-дель-Сассо — монастырь в скале, на Лаго-Маджоре

См. также 

 Катерина (значения)
 Санта Катарина